Reichenberg kan syfta på:

Geografi
 Reichenberg – tyska namnet på en stad i Tjeckien, se Liberec
 Reichenberg, Märkische Höhe – ort, tidigare kommun, Märkische Höhe, Brandenburg
 Reichenberg, Rheinland-Pfalz – en Ortsgemeinde i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Reichenberg, Unterfranken – em köping i Reichenberg, Bayern

Personer
 Erik Reichenberg (1892–1980), en svensk major